Satellit kan syfta på:

 Satellit – ett mindre objekt som roterar runt ett annat, större objekt
 Naturlig satellit – en himlakropp i bana kring en planet
 Satellitstat – en stat som formellt är självständig, men som i praktiken är starkt beroende av eller helt behärskas av en angränsande stormakt
 Satellit (poker) – en term i poker
 Satellitradio – radioutsändning via satellit vanligen krypterad
 Satellit-TV – TV-sändningar där en artificiell satellit används för att sända TV-program
 Satellitbild – ett fotografi av jorden eller annan himlakropp som är taget med hjälp av en tillverkad satellit

Biologi
 Satellit – en term för de ljusa, mer passiva hanarna av fågelarten brushane
 Satellit (biologi) – en subviral partikel som består av små RNA-molekyler 
 Satellit-DNA – mångfaldigt upprepade, mycket korta, DNA-sekvenser i heterokromatin som bildar stora sekvensblock
 Satellit – benämning inom genetik och cytologi på den avsnörda ändsektionen på den korta armen av en kromosom.
 Satellitcell –  en form av gliacell som finns i det perifera nervsystemet

Låttitlar
 Satellit (sång) – ett melodifestivalbidrag från 1979 av Ted Gärdestad

Se även
 Satelit, Novi Sad – en stadsdel i Novi Sad
 Satellite